Bdellodrilus tetradonta är en ringmaskart som beskrevs av Pierantoni 1906. Bdellodrilus tetradonta ingår i släktet Bdellodrilus och familjen Bdellodrilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gördelmaskar
tetradonta